Bieg masowy kobiet rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 22 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana. Zawodniczki miały do przebiegnięcia 30 kilometrów techniką dowolną.

Mistrzynią olimpijską została Norweżka Marit Bjørgen. Pozostałe miejsca na podium zajęły jej rodaczki, kolejno: Therese Johaug oraz Kristin Størmer Steira.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014